

Film 
Coccodrillo (악어 – Ag-o) anche noto come Crocodile – lungometraggio diretto da Kim Ki-duk del 1996
Crocodile – lungometraggio diretto da Tobe Hooper del 2000
Crocodile – cortometraggio diretto da Julia Ocker nel 2016

Musica 
Crocodile – canzone degli XTC tratta dall'album Nonsuch del 1992
Crocodile – singolo degli Underworld del 2007

Altro 
Crocodile – personaggio del fumetto e serie animata One Piece
Crocodile – episodio della serie TV Black Mirror

Pagine correlate 
Crocodile Rock – brano musicale di Elton John
Mr. Crocodile Dundee – primo di una serie di tre film interpretati da Paul Hogan
Crocodile River – fiume del Sudafrica